Mazot est un nom commun et un nom propre.

Architecture 
En Suisse romande, un mazot est un chalet servant de pied-à-terre aux paysans des villages de montagne.

Patronyme 

 Henriette Mazot (1874-1972), première femme française interne en pharmacie.
 Louis Mazot (1919-1994), peintre figuratif français.

Voir aussi 
 San Cebrián de Mazote, commune de la province de Valladolid dans la communauté autonome de Castille-et-León, en Espagne.